Gregers ist der Familienname folgender Personen:

 Carsten Gregers (* 1954), dänischer Tennisspieler
 Emanuel Gregers (1899–1957), dänischer Schauspieler, Drehbuchautor und Filmregisseur